Pomník Ludwiga van Beethovena je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

Památníky
 Památník Ludwiga van Beethovena (Dolná Krupá) – expozice o životě a díle skladatele

Pomníky
 Pomník Ludwiga van Beethovena (Hlohovec) – Pamätník – Ludwig van Beethoven, před budovou divadla
 Pomník Ludwiga van Beethovena (Karlovy Vary) – u Slovenské ulice, v parku před Parkhotelem Richmond
 Pomník Ludwiga van Beethovena (Piešťany) – sad Andreja Kmeťa, kulturní památka
 Pomník Ludwiga van Beethovena (Teplice)
 Pomník Ludwiga van Beethovena (Vídeň) – Beethoven Statue, v menším parku poblíž hotelu Intercontinental